Донски́е славя́не — восточнославянская группа или племенной союз, в VIII—X веках населявший Верхнее Подонье. Соотносятся с боршевской археологической культурой (составная часть роменско-боршевской культуры). Не упомянуты в древнерусских источниках. Племенная принадлежность неизвестна: могли быть как обособленной частью известного племенного союза (чаще всего связываются с вятичами), так и неизвестной племенной группой.

Исторические свидетельства

Данные письменных источников 
Согласно «Повести временных лет», юго-восточная граница расселения славян была ограничена бассейнами Сейма и Сулы, не захватывая таким образом, Дон; донские славяне неизвестны в древнерусских письменных источниках и выделяются лишь по археологическим свидетельствам — находкам особой археологической культуры (боршевской). По мнению В. В. Седова, отсутствие упоминания донских славян в «Повести временных лет» может объясняться тем, что эта группировка прекратила своё существование ещё до составления «Начального свода» (XI век) — в отличие от соседних вятичей и северян. Единственное возможное упоминание донской группировки славян содержится в письме хазарского правителя Иосифа (X век), где среди подвластных ему народов он называет неких С-л-виюн — по соседству с В-н-н-тит (вятичами) и С-в-р (северянами).

Согласно воронежскому археологу А. Н. Москаленко, донские славяне могли представлять обособленную группу восточных славян, формально входившую в вятичский племенной союз. Возможно, что летописные сведения о подчинении вятичей хазарам могли быть отголосками подчинения хазарам именно донских славян, а не самих вятичей. В контексте связи донских славян с вятичами иногда интерпретируется и загадочный топоним Вантит (Ваит, Вабнит), упоминаемый в арабских и хазарских источниках. Вантит описывается как «мадина» на юго-восточной окраине восточнославянского мира; воронежские археологи А. Н. Москаленко и А. З. Винников связывали его с крупным городищем Титчиха донских славян.

Известно, что до IX—X века юго-восточные славянские племенные союзы (вятичи, северяне и др.) находились в зависимости от Хазарского каганата, которому они платили дань; однако в конце X века фиксируется стремительный отток славянского населения из Подонья. Вероятные причины этого исследователи видят в походах князя Святославом, в 960-е годы разгромившего Хазарский каганат, что привело к нарушению политического баланса в степи, распространению печенегов и угасанию торговли с Востоком. По-видимому под воздействием печенегов в конце X века донские славяне покинули свои земли.

Вантит

Происхождение 
Донские славяне относятся к боршевской археологической культуре, происхождение которой связывается с проникновением на Верхний Дон раннеславянского населения (ср. находки пражско-корчакского облика у села Ярлуково Липецкой области). В VIII—X веке на этой раннеславянской основе оформилась обширная группа памятников, располагавшаяся к востоку от Днепра, из которой со временем на верхней Оке сформировались вятичи, в днепровском лесостепном побережье — северяне, а на Дону — собственно боршевская группировка, отношение которой к двум упомянутым племенным союзам остаётся неясным. Облик боршевской культуры близок соседней роменской культуре; на этом основании часто говорят о единой роменско-боршевской культуре, носителей которой соотносят с северянами и вятичами, а также радимичами. На основании идентификации курганов с кольцевыми оградками часть исследователей включает в ареал боршевских памятников также Верхнюю Оку.

Племенная принадлежность 
Исследователи сходятся во мнении, что донские славяне и боршевская культура в целом — составные части обширной группы памятников к востоку от Днепра, на основе которой сложились исторические племенные союзы вятичей и северян. Вместе с тем, отношение самих донских славян к упомянутым союзам остаётся неясным. Предпринимались попытки прямого выведения донских славян из вятичей, северян или общей вятичско-северянской колонизации Подонья; существует также гипотеза об изначальном формировании вятичей именно на Дону (М. С. Грушевский, А. А. Шахматов), откуда они под давлением кочевников переселились в Поочье, вытеснив там местное финно-угорское население (А. Л. Монгайт). Главным препятствием всех указанных предположений является синхронность памятников роменской культуры (северян), Поочья (вятичей) и собственно донских славян. Д. И. Багалей считал донских славян северянами, что отрицалось А. Н. Москаленко в силу значительных отличий материальной культуры; В. В. Седов также исключал связь с северянами на том основании, что донские древности не эволюционировали из роменских.

Подавляющее большинство исследователей указывают на наибольшее сходство материальной культуры донских славян с вятичами; ещё в XIX веке П. В. Голубовский считал донских славян вятичами. С открытием на Дону курганов с характерными для вятичей кольцевыми оградками и погребальными камерами, П. Н. Третьяков предложил считать боршевские памятники вятичскими; при этом ареал боршевской культуры стал включать не только Верхний Дон, но и Верхнюю Оку (на иллюстрации). Контраргументы этой гипотезе сформулированы В. В. Седовым, указавшим на то, что курганный обряд на Дону появился лишь в IX—X веках (когда боршевское население уже было здесь) и может быть объяснён проникновением отдельных групп вятичского населения. Отмечая племенное своеобразие донских славян, А. Н. Москаленко с рядом оговорок связывала их с вятичами, считая боршевское население Дона обособленной группой, формально входившей в вятичский племенной союз. На близкое родство донских славян и вятичей могут указывать и направления взаимных миграций: ещё М. С. Грушевский считал, что славянское население Дона под давлением кочевников переселилось на Верхнюю Оку, в область своих соплеменников (по его мнению — вятичей); на участие в заселении Рязанской земли донского славянского населения указывал также А. А. Шахматов и Л. С. Монгайт; с другой стороны, исследователи отмечают признаки ухода части вятичского населения в донской регион.

Своеобразие донского материала, по мнению В. В. Седова, не даёт надежных оснований для прямого отождествления донских славян ни с вятичами, ни с северянами. Вслед за И. И. Ляпушкиным, он считал, что это было особое восточнославянское племя, упоминаемое в письме хазарского правителя под именем «сльиюн» («с-л-виюн»); эта же точка зрения фигурирует и в публикациях других исследователей, например В. Я. Петрухина. При отсутствии письменных источников вопрос о племенной принадлежности донских славян не может быть окончательно решён.

Материальная культура

Поселения 
Донские славяне жили в относительно крупных поселениях — неукреплённых (селищах) или укреплённых (городищах), включавших от нескольких десятков домов. Крупнейшим памятником донских славян является городище Титчиха (Воронежская область), иногда связываемое с загадочным топонимом Вантит. Городища боршевской культуры имели разную конструкцию укреплений; в частности, расположенное на территории области Воргольское городище (Липецкая область) было обнесено валом, поверх которого были возведены деревянные стены, усиленные перпендикулярными стенами-контрфорсами.

Постройки 
Жилищами служили полуземлянки срубной или каркасно-столбовой конструкции с площадью котлована 16-25 м2; по сведению Ибн-Русте славянские жилища покрывались «деревянной отроконечной крышей… и на крышу эту накладывали землю». Обогрев жилища осуществлялся печами-каменками, топившимися «по чёрному»; в некоторых домах наряду с печами обнаружены открытые очаги. Дома принадлежали отдельным семьям. Отдельные постройки могли представлять собой примитивные бани.

Хозяйство 
Хозяйство донских славян было комплексным, опиралось на земледелие и скотоводство при вспомогательной роли охоты и рыболовства. Основа хозяйства — земледелие: выращивание зерновых культур, о чём свидетельствуют находки соответствующих орудий из железа (наральники, мотыги, косы и серпы) и камня (жернова, ручные мельницы), а также погреба-амбары. Анализ грунта показывает, что пашни обустраивались на выжженных участках леса (подсечно-огневое земледелие). Возле поселений выращивали огородные культуры — горох, репу, лук. Среди домашних животных преобладали коровы (источник молочной продукции); разводили также овец, коз, свиней и лошадей (как тягловую силу). Недостаток мяса восполнялся охотой, которая играла существенную роль: в Верхнем Подонье находки костей диких видов (лось, кабан и косуля и др.) преобладают над находками домашних; охота давала также меха (бобра, зайца, белки, лисицы, медведя), выполнявшие у славян и функцию денег (ср. куна). О развитии рыболовства свидетельствуют находки орудий лова (крючки, остроги с тремя зубцами, пешни), костей и чешуи рыб (судак, лещ, щука, жерех, вырезуб, краснопёрка, сом, стерлядь, севрюга). Женщины донских славян изготовляли глиняную посуду — исключительно для собственного потребления. Керамика была лепной и слабо орнаментированной (пальцевые, палочные или зигзагообразные веревочные вдавления по верхнему краю), обжиг — в домашних печах или в кострах. Было развито простейшее металлургическое производство: железо получали из местной болотной руды, которую плавили в домашних условиях — в специальных сосудах, закладывая их в печь. Для плавки мог использоваться и очаг (с применением мехов); находки печей-горнов и глиняных сопел указывают на широкое знакомство с сыродутным способом производства. Металлические изделия разнообразны, включают как предметы мирного быта (ножи, ножницы для стрижки овец, топоры, кресала, скобы, ручки к деревянной посуде и др), так и оружие (наконечники стрел и сулиц). Открыты свидетельства ювелирного производства — глиняные и каменные тигли, льячки, фрагменты литейных форм и инструменты (долотца, маленьких свёрла, пинцеты); сырьем служили бронза и серебро, обычно привозные (например, расплавленные арабские дирхемы); типичные украшения — кольца, перстни, подвески, амулеты. Местное население могло обеспечивать металлической продукцией не только себя, но и соседей. Находки дирхемов, ближневосточных стеклянных бус и византийской посуды — свидетельства широких торговых связей. Обмен осуществлялся по речным путем — через Дон при посредничестве Хазарского каганата; арабские авторы также указывают на караванные пути в районе «мадины» Вантит. Славяне могли торговать с чужеземцами мехом, мёдом, воском, кожей и шкурами.

Духовный мир

Свидетельства культа 
На территории Липецкой области открыто уникальное святилище донских славян — Воргольское. Оно располагалось в центре Воргольского городища и представляло собой круглую в плане утрамбованную площадку с крупной столбовой ямой в центре (местонахождение деревянного идола) и восемью костровыми — по периметру. Ритуалы здесь сопровождались возжиганием костров и жертвоприношениями — животными (останки лошади в центре святилища) и вещами (обломки лепных сосудов, серебряная подвеска скандинавского стиля с позолотой, височная подвеска, обрубок дирхема, оружие, острога и другие орудия). Свидетельства традиционных верований представлены также находками амулетов-оберегов — из кости, когтей и клыков животных. Известно, что донские славяне использовали и амулеты в виде коньков, конских голов — связанных с почитанием солнца.

Погребальный обряд 
Донские славяне сжигали умерших; наиболее изучены их погребения в Воронежской области — крупные могильники рядом с поселениями, включавшие порой до нескольких сотен курганов. Кремация проводилась на стороне, кальцинированные кости очищали и клали в специально изготовленный сосуд-урну — горшок или миску. Урну, вместе с сосудами для пищи, помещали внутрь погребальной камеры — деревянного сооружения у северо-восточного края площадки кургана; камера имела прямоугольный или квадратный план, размеры порядка 2X1,5 м, высоту стен до 0,5 м, а также потолок из плах и пол из деревянного настила или утрамбованной глины. По завершении ритуала насыпали курган, поверх которого разбрасывали осколки посуды (имущество погребённого?); вынутый при этом грунт образовывал ровик, в котором устраивали страву — поминальную трапезу, возжигали костры. Курган мог иметь кольцевую оградку из вертикально установленных бревен, в пределы которой и засыпался грунт. Погребальные камеры не имели стены со стороны края кургана: вероятно использовались для разновременных захоронений нескольких членов семьи.

Общественное устройство 
Общественное устройство донских славян слабо изучено. Свидетельства сильной княжеской власти отсутствуют, централизованное управление могло осуществляться старейшинами. Размеры домов указывают на доминирование соседской общины и малых семей, скопления домов с общим домохозяйством — на специфику семейных отношений (многоженство?).

Историческая судьба 
Разгром князем Святославом Хазарского каганата в 960-е годы привёл к кардинальным изменениями ситуации в степи: распространению там воинственных племён печенегов и угасанию торговли с Востоком. Вероятно, под давлением печенегов в конце X века славяне стремительно покинули Подонье, переселившись в соседние северные и северо-восточные районы — в бассейн лесного Воронежа и на Среднюю Оку. По данным ряда историков, основная часть донских славян переселилась в рязанское Поочье, где слилась с вятичами. Согласно некоторым полевым исследованиям, славянское население верхнего Подонья, сохранив архаичные черты культуры, не исчезало полностью вплоть до XVI века, когда эти земли вошли в состав Русского государства.

См. также 
 Роменско-боршевская культура
 История Липецкой области
 История Воронежской области

Примечания

Комментарии

Литература 
 
 
 Винников А. З., Ковалевский В. Н. Донские славяне в исследованиях экспедиции Воронежского университета // Археология в российских университетах (Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 16). — Воронеж, 2002. — С. 99—109.
 Григорьев А. В. Славянское население водораздела Оки и Дона в конце I — начале II тыс. н. э. — Тула: Репроникс, 2005. — 207 с.: ил.; 26 см, Библиогр.: с.196—204. — ISBN 5-85377-073-X
 Ковалевский В. Н. К вопросу о металлургии донских славян в VIII — нач. XI вв. // Теория и методика исследований археологических памятников лесостепной зоны. — Липецк, 1992. — С. 178—181.
 
 
 Цыбин М. В. Древнерусское Шиловское поселение на р. Воронеж // Археологические памятники эпохи железа восточноевропейской лесостепи. — Воронеж, 1987 — С. 5—36.
 Цыбин Н. В. Древнерусские памятники второй половины XIII—XIV вв. в Среднем Подонье // Археологические памятники эпохи железа восточноевропейской лесостепи — Воронеж, 1987 — С. 36—51.
 Цыбин М. В. Юго-Восточная окраина Руси в XII—XIV вв. (по данным археологии). Автореферат канд. дисс. — Киев, 1987.

Восточнославянские племена
История Калужской области
История Орловской области
История Тульской области
История Липецкой области
История Воронежской области